Давид Францискович Винспиер (1830—?) — русский военный деятель. Генерал-лейтенант (1886).

Биография 
Образование получил в Неаполетанском военном училище.

В службу вступил в 1862 году из отставных майоров Королевской неаполитанской службы. В 1862 году произведён в штабс-капитаны гвардии с назначением совещательным членом Артиллерийского комитета Главного артиллерийского управления. С 1863 года член посольства в Персии.

С 1865 года состоял для особых поручений при Кавказском наместнике Великом князе Михаиле Николаевиче и одновременно с 1872 года состоял его личным адъютантом. В 1867 году произведён в капитаны гвардии. В 1868 году произведён в полковники.

Участник Русско-турецкой войны. В 1877 году «за храбрость» был награждён Золотой георгиевской саблей и произведён в генерал-майоры.

С 1881 года состоял при генерал-фельдмаршале Великом князе Михаиле Николаевиче. В 1884 году произведён в генерал-лейтенанты.

Награды 
Награды
 Орден Святой Анны 3-й степени (1866)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (1868; Императорская корона — 1871)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1873)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1876)
 Золотое оружие «За храбрость» (1877)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (1879)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1883)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1889)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1895)
 Орден Белого орла (1901)
 Орден Святого Александра Невского (1904)

Примечания

Литература 
 ;
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. «Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917»: биобиблиографический словарь в трёх томах. Том 1. — М., 2009 г. — ISBN 978-5-89577-145-7
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. — М., 2007 г. — ISBN 978-5-903473-05-2

Источники 
 
 

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)